La Women's Championship, indicata anche come Barclays WC per ragioni di sponsorizzazione, è il secondo livello del campionato inglese di calcio femminile ed è posto sotto l'egida della federazione calcistica dell'Inghilterra (The FA). Il campionato prosegue quello inizialmente denominato Football Association Women's Super League 2 (FA WSL 2) istituito nel 2014. Dal 2018 la denominazione divenne FA Women's Championship, per poi diventare Women's Championship senza l'acronimo della federazione nel 2022.

La Championship ha cadenza annuale, inizia a settembre e termina a maggio. La prima squadra classificata è promossa in Women's Super League.

Le squadre 
Sono 25 le squadre ad aver partecipato alle 10 stagioni di FA WSL 2 e Women's Championship disputati dal 2014 al 2022-2023 (in grassetto le squadre che partecipano alla stagione 2022-2023):

 10 volte: 
 8 volte: 
 7 volte: 
 6 volte: , 
 5 volte: , , , , 
 4 volte: , , , 
 3 volte: , , , , , 
 2 volte: , , , 
1 volta: , ,

Squadre partecipanti 2022-2023

Albo d'oro

Statistiche

Note

Voci correlate 
 Campionato inglese di calcio femminile
 Federazione calcistica dell'Inghilterra

Collegamenti esterni 
 

Competizioni calcistiche femminili inglesi